«Командир Биро» () — авизо типа A69 («Д’Эстьен д’Орв») ВМС Франции. Порт приписки — Пессак.

История 
Авизо носит имя , кавалера награды Compagnon de la Libération, командира корвета , с которым он пошёл ко дну, когда был потоплен немецкой подводной лодкой в ​​ночь с 8 на 9 июня 1942. Соответственно изначально основное предназначение этого авизо является борьба с подводными лодками в прибрежных районах. Корабль также выполняет другие задачи, такие как поддержка подводных сил, наблюдение за подходами к морю, служба спасения и , а также обучение в море. В 2018 получил квалификацию морского патрульного судна. Во Франции экипаж судна известен несколькими успешными операциями по аресту контрабандных суден и изъятию большого количества каннабиса.

Изображения

Примечания

Ссылки 
 Корабль Commandant Birot
 Блог авизо Commandant Birot 
 О корабле Commandant Birot 

Авизо
Военные корабли Военно-морских сил Франции